

Patronyme 

 Rémi Tronchin (1539-1609), militaire huguenot immigré en République de Genève après la Saint-Barthelémy, bourgeois et politicien de la République de Genève 
 Théodore Tronchin (1582-1657), fils de Rémi, théologien et professeur de langues orientales, de Genève
 Louis Tronchin (1629-1705), fils de Rémi, théologien, de Genève 
 François Tronchin, (1704-1798), frère du précédent, avocat, collectionneur, mécène et écrivain, politicien de la République de Genève 
 Théodore Tronchin, (1709-1781), cousin des précédents, célèbre médecin, de Genève 
 Jean-Robert Tronchin, (1670-1730), banquier genevois et parisien ruiné par le Système de Law, était le père de Théodore Tronchin
 Jean-Robert Tronchin, (1710-1793), politicien de la République de Genève 
 Antoine Tronchin, (1664-1730), politicien de la République de Genève, en particulier premier syndic

Références

Lien externe 

 Tronchin dans le dictionnaire historique de la Suisse.